Die Reiherstieg war eine Brigg, die 1852 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 2. April 1852 sind für die Reiherstieg folgende Maße angegeben:
 Länge zwischen den Steven            = 100,90 Hamburger Fuß (28,90 m)
 Größte Breite                        =  26,40 Hamburger Fuß (7,55 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  13,60 Hamburger Fuß (3,89 m)
 Tragfähigkeit                        =  100 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Reiherstieg wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut und lief dort 1852 mit der Baunummer 5 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy (1813–1885). Das Segelschiff wurde nach dem Reiherstieg benannt, einem Seitenarm der Elbe, an dem die Werft der Firma lag.

Die Brigg beförderte im Liniendienst hauptsächlich Auswanderer und Handelsgüter ab Hamburg nach Australien und Chile. Auf einer Fahrt nach Sydney im Jahr 1852 fuhr der später bekannt gewordene Forscher Georg Neumayer auf der Reiherstieg mit. Nach Abschluss seiner Studienzeit auf der Navigationsschule in Hamburg hatte er als Seemann unter Kapitän Sparbohm angemustert. Als in Sydney fast die gesamte Mannschaft des Schiffs desertierte, um in Australien nach Gold zu suchen, blieb Neumayer zunächst an Bord. Er musterte dann in Melbourne ordnungsgemäß ab und begab sich auch auf die Goldfelder. Im Jahr 1868 wurde die Brigg nach Drøbak in Norwegen verkauft und fuhr nun unter dem Namen Hilda.

Kapitäne 
 T. P. Sparbohm
 Jacob Hamann
 C. Stammerjohann
 C.P. Tönnissen
 N. C. Oehlmann
 J. W. Früchtenicht
 J. H. T. N. Wiencke

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien und Südamerika.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Brigg
Frachtsegler
Reiherstiegwerft